元 — в соответствии со стандартом Юникод, единая идеограмма ККЯ 5143 (, U+5143), которая может представлять такие денежные единицы, как:
 китайский юань;
 японская иена;
 патака (в частности, патака Макао);
 вона (в том числе южнокорейская и северокорейская); 
 гонконгский доллар.

См. также 
 圓
 $
 Символ юаня
 Символ иены
 Символ воны